Clemens von Loë ist der Name folgender Personen:

* Clemens von Loë (Landrat) (1809–1883), deutscher Rittergutsbesitzer und Landrat des Siegkreises
 Clemens von Loë (Politiker) (1866–1930), deutscher Politiker, MdL Preußen